Kashū bezeichnet:
 Provinz Kaga, eine historische Provinz Japans
 Provinz Kawachi, eine historische Provinz Japans